Hinks ist der Familienname von:

 Arthur Robert Hinks (1873–1945), britischer Kartograph, Mathematiker und Astronom

Hinks ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

 Hinks Channel, Meerenge vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Kap Hinks, Kap an der Ostküste des Palmerlands, Antarktika
 Mount Hinks, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika